Najlepsi z najlepszych – amerykański film z 1989
 Najlepsi z najlepszych 2 – amerykański film z 1993, seuqel
 Najlepsi z najlepszych III: Bez odwrotu – amerykański film z 1995, seuqel
 Najlepsi z najlepszych 4: Bez ostrzeżenia – amerykański film z 1998, seuqel
 Najlepsi z najlepszych – francuski film z 2003 (na podstawie komiksów: Michel Vaillant)